Jarkko Immonen (né le  à Rantasalmi en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
En 1998, il commence sa carrière en senior avec le SaPKo dans la I divisioona. Après une saison au TuTo Turku, il signe chez l'Ässät Pori en 2001. Il est choisi en 2002 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Maple Leafs de Toronto en , en . Il rejoint le JYP Jyväskylä. Le , une transaction l'échange aux Rangers de New York. De 2005 à 2007, il part en Amérique du Nord et joue vingt matchs dans la LNH et est assigné au club-école du Wolf Pack de Hartford dans la Ligue américaine de hockey. Il remporte avec le JYP Jyväskylä la  SM-liiga 2009. Il ajoute à son palmarès la Coupe Gagarine 2010 avec les Ak Bars Kazan.

Carrière internationale 
Il représente l'Équipe de Finlande au niveau international.

Trophées et honneurs personnels

SM-liiga 
2008 : nommé dans l'équipe étoile.

Coupe Karjala 
2009 : nommé dans l'équipe type des médias.
2011 : nommé meilleur attaquant.

Championnat du monde 
2011 : nommé dans l'équipe type des médias.
2011 : termine meilleur pointeur.
2011 : termine meilleur buteur.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|| 1998-1999|| SaPKo|| I Divisioona|| 36|| 2|| 2|| 4|| 6|| || || || || 
|-
|| 1999-2000|| SaPKo|| I Divisioona || 42|| 18|| 16|| 34|| 34|| || || || || 
|-
|| 2000-2001|| SaPKo|| Mestis|| 41|| 20|| 20|| 40|| 22|| 11|| 5|| 7|| 12|| 10
|-
|| 2001-2002|| Ässät Pori|| SM-liiga|| 44|| 0|| 2|| 2|| 6|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2002-2003|| JYP Jyväskylä|| SM-liiga|| 56|| 10|| 23|| 33|| 34|| 7|| 1|| 1|| 2|| 8
|-
| 2003-2004|| JYP Jyväskylä|| SM-liiga|| 52|| 23|| 26|| 49|| 28|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2004-2005|| JYP Jyväskylä|| SM-liiga|| 54|| 19|| 28|| 47|| 24|| 3|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| 2005-2006|| Wolf Pack de Hartford|| LAH|| 74|| 30|| 40|| 70|| 34|| 6|| 2|| 3|| 5|| 2
|-
| 2005-2006|| Rangers de New York|| LNH|| 6|| 2|| 0|| 2|| 0|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2006-2007|| Wolf Pack de Hartford||  LAH|| 54|| 20|| 26|| 46|| 30|| 7|| 2|| 6|| 8|| 2
|-
| 2006-2007|| Rangers de New York|| LNH|| 14|| 1|| 5|| 6|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| JYP Jyväskylä|| SM-liiga|| 54|| 26|| 37|| 63|| 54|| || || || || 
|-
| 2008-2009|| JYP Jyväskylä|| SM-liiga|| 58|| 23|| 41|| 64|| 40|| 15|| 1|| 10|| 11|| 24
|-
| 2009-2010|| Ak Bars Kazan|| KHL|| 56|| 13|| 25|| 38|| 26|| 22|| 4|| 10|| 14|| 8
|-
| 2010-2011|| Ak Bars Kazan|| KHL|| 53|| 21|| 17|| 38|| 30|| 9|| 2|| 4|| 6|| 2
|-
| 2011-2012|| Ak Bars Kazan|| KHL|| 53|| 14|| 12|| 26|| 8|| 12|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| 2012-2013|| Ak Bars Kazan || KHL || 50|| 11|| 20|| 31|| 10|| 18|| 4|| 4|| 8|| 12 
|-
| 2013-2014|| Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 54|| 14|| 24|| 38|| 18|| 7|| 3|| 1|| 4|| 2
|-
| 2014-2015|| Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 57|| 17|| 22|| 39|| 26|| 5|| 2|| 2|| 4|| 2
|-
| 2015-2016 || EV Zoug || NLA || 49|| 24|| 17|| 41|| 22|| 4|| 0|| 2|| 2|| 4
|-
| 2016-2017 || EV Zoug || NLA || 49|| 12|| 14|| 26|| 28|| 15|| 4|| 7|| 11|| 41
|-
| 2017-2018 || JYP Jyväskylä || Liiga || 59|| 13|| 37|| 50|| 14|| 6|| 3|| 1|| 4|| 14
|-
| 2018-2019 || JYP Jyväskylä || Liiga || 60|| 15|| 32|| 47|| 42|| 3|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2019-2020 || JYP Jyväskylä || Liiga || 59 || 21|| 23 || 44|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || JYP Jyväskylä || Liiga || 59 || 13|| 15 || 28|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || Jukurit Mikkeli || Liiga  ||  || 

| 20|| 3|| 5|| 8|| 4|| || || || ||

Au niveau international 

| 2000 || align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 7|| 3|| 4|| 7|| 4|| ||align="left"| Médaille d'or
|-
| 2002 || align="left"| Championnat du monde junior ||7|| 4|| 3|| 7|| 6|| +3||align="left"| Médaille de bronze
|-
| 2009 || align="left"| Championnat du monde || 7|| 1|| 4|| 5|| 2|| +2|| align="left"|Cinquième place
|-
| 2010 ||align="left"| Jeux olympiques || 6|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| align="left"| Médaille de bronze
|-
| 2010 || align="left"| Championnat du monde || 7|| 3|| 1|| 4|| 4|| +1|| align="left"| de l'élite
|-
| 2011 || align="left"| Championnat du monde || 9|| 9|| 3|| 12|| 2|| +2|| align="left"| Médaille d'or
|-
| 2012 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 3|| 2|| 5|| 0|| -3|| align="left"| Quatrième place
|-
| 2014 || align="left"| Jeux olympiques || 5|| 2|| 0|| 2|| 2|| +1|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2014 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 3|| 3|| 6|| 2|| +2|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2015 || align="left"| Championnat du monde || 7|| 0|| 0|| 0|| 2|| -3|| align="left"| Sixième place

Références 

Naissance en avril 1982
Naissance à Rantasalmi
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Maple Leafs de Toronto
Joueur du TuTo Turku
Joueur du JYP Jyväskylä
Joueur de l'Ässät Pori
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Espoo Blues
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Champion du monde de hockey sur glace
Médaillé de bronze olympique finlandais
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Joueur du SaPKo Savonlinna
Joueur du EV Zoug
Joueur du Jukurit Mikkeli
Gagnant du trophée Raimo-Kilpiö